Werner de Merode (1797-1840) est un homme politique belge, frère de Félix et de Frédéric de Merode.
 Werner de Merode (1816-1905) est un homme politique français, neveu du précédent, fils de Félix de Merode.
 Werner de Merode (1855-1914) est un homme politique belge.
  est un diplomate belge, ambassadeur de Belgique à Paris et près le Saint-Siège.